Grugnitore bastardo
Grugnitore a tre bande
Grugnitore grigio
Grugnitore striato africano